Besendorf heißen:

 Besendorf (Bandenitz), Ortsteil der Gemeinde Bandenitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

 Besendorf (Gemeinde Glanegg), Ort bei Glanegg, Kärnten
 Besendorf (Gemeinde Aschbach-Markt), Ort bei Aschbach-Markt, Niederösterreich
 Besendorf (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pesendorf